Ракель Атаво і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Андреа Главачкова і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Дабровскі і Ян Чжаосюань з рахунком 7–5, 3–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Aegon Open Nottingham, парний розряд
2016